Кортни Форд (; ) — американская актриса.

Биография 
Кортни Брейден Форд родилась 27 июня 1978 года в городе Ориндж-Каунти, Калифорния. Окончила курсы актёрского мастерства по методу Страсберга.

Дебютировала на телевидении в 1998 году. Получила известность благодаря ролям в сериалах «Декстер» и «Настоящая кровь». Озвучивала персонажей игр «Gears of War 2» и «Fallout 4».

С 2017 по 2021 год снималась в сериале «Легенды завтрашнего дня».

Личная жизнь 
С 24 ноября 2007 года Кортни замужем за актёром Брэндоном Раутом. 14 марта 2012 года стало известно, что супруги ожидают появления своего первенца. Их сын, Лео Джеймс Раут, родился 10 августа 2012 года.

Фильмография

Награды и номинации 
 2008 — премия «ShockerFest» «Science Fiction Genre Award» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Чужеродное вторжение».
 2009 — вошла в список «TV’s Top 10 To Watch: New Faces For Fall».
 2010 — номинация на «Премию Гильдии киноактёров США» Лучший актёрский состав в драматическом телесериале за сериал «Декстер».
 2016 — номинации на «Behind the Voice Actors Awards» в категориях «Лучшая актриса озвучивания второго плана в видеоигре» и «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре» за «Fallout 4».

Примечания

Ссылки